Lucas Cranach den äldre (1472-1553), en tysk målare, gravör och bokillustratör
 Lucas Cranach den yngre (1515-1586), en tysk målare

cs:Cranach
hy:Կրանախ (այլ կիրառումներ)